Серато () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Серато, Арриго (1877—1948) — итальянский скрипач. Сын Франческо Серато.
 Серато, Коррадо (род. 1951) — итальянский футболист.
 Серато, Массимо (1916—1989) — итальянский актёр.
 Серато, Франческо (1843—1919) — итальянский виолончелист и музыкальный педагог. Отец Арриго Серато.